

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom :
 Claudia Schmied (1959- ), femme politique autrichienne ;
 François-Louis Schmied (1873-1941), peintre, graveur sur bois, imprimeur, éditeur français ;
 Kurt Schmied (1926-2007), footballeur autrichien ;
 Théo Schmied (1900-1985), graveur français ;
 Walter Schmied (1953- ), personnalité politique suisse ;   
 Wieland Schmied (1929-2014), historien de l'art autrichien. 

Homonymie de patronyme